Circo - cujas arenas são chamadas "picadeiros"
Picadeiro (hipismo) - local onde se ensinam ou amestram os cavalos fazendo-lhes fazer exercícios e onde aprendem a arte ou se exercem os cavaleiros
Picadeiros - em náutica, as peças em madeira ou metal, ajustáveis em altura, utilizadas para escorar embarcações numa doca seca

Desambiguação